James Harlan kan syfta på:
James Harlan (kongressledamot), ledamot av USA:s representanthus 1835–1839
James Harlan (senator), ledamot av USA:s senat 1855–1865 och 1867–1873